Název Česká Ves má více sídel:
 Česká Ves, obec v okrese Jeseník
 Česká Ves (Město Albrechtice), část města Město Albrechtice v okrese Bruntál
 Česká Ves (Jablonné v Podještědí), část obce Jablonné v Podještědí v okrese Liberec
 Česká Ves (Hustopeče), předměstí Hustopečí v okrese Břeclav
 Pemdorf, též Česká Ves, vesnice, součást města Miroslav v okrese Znojmo
 Česká Ves (Lesná), zaniklá obec, část obce Lesná v okrese Tachov
 Češko Selo (doslovným překladem do češtiny Česká ves), jediná zcela česká ves v Srbsku, ležící v srbském Banátu

Externí odkazy